Alicia Rodríguez peut désigner :
 Alicia Rodríguez (né en 1992), actrice chilienne ;
 Alicia Rodríguez (né en 1935), actrice espagnole.